hrabstwo Dade (ang. Dade County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Dade (ang. Dade County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Miami-Dade